Стадион Кубка мира (World Cup Stadium):
 Стадион Кубка мира (Кванджу)
 Стадион Кубка мира (Сеул)
 Стадион Кубка мира (Сувон)
 Стадион Кубка мира (Чонджу)